

Sigle 
 BMP – Bacterial Magnetic Particle – particella batterica magnetica, contenuta nei batteri magnetotattici
 BMP – Basic Multilingual Plane – piano 0 della mappatura dei caratteri Unicode
 BMP – Beep Media Player lettore multimediale libero
 BMP – Biochemical Methane Potential – potenziale metanigeno di una biomassa
 BMP – Bone Morphogenic Protein proteina morfogenetica dell'osso, fattore di crescita

Codici 
 BMP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Brampton Island (Australia)
 bmp – codice ISO 639-3 della lingua bulgebi

Informatica 
 BMP – estensione di Windows bitmap

Altro 
 BMP-1 – veicolo da combattimento della fanteria sovietico
 BMP-2 – veicolo da combattimento della fanteria sovietico
 BMP-3 – veicolo da combattimento della fanteria sovietico